Tac ou TAC peut désigner :

Personnage de fiction 
 Tac (personnage), un personnage des anciennes légendes de Gascogne
 Tic et Tac, deux personnages de Disney

Sigle 

TAC est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 Titre Alcalimétrique Complet, en chimie ;
 , commandement aérien tactique aux États-Unis ;
 Total autorisé de capture ou Totaux admissibles de capture, dans le domaine des pêches maritimes ;
 Type Allocation Code, un code utilisé pour répertorier de manière unique les équipements de télécommunications mobiles ;
 Tactical Armor Command, un jeu vidéo de type wargame publié par Avalon Hill en 1983 ;
 Trouble de l'acquisition compulsive ou Trouble lié à l'Achat Compulsif, ou Trouble de l'Accumulation compulsive ou  ;
 Transports de l'Agglomération de Charleville-Mézières-Sedan, transports en commun de l'agglomération Ardenne Métropole ;
 Transports en commun de Châtellerault, transports en commun de l'agglomération de Châtellerault ;
 Transports annemassiens collectifs, transports en commun de l'agglomération d'Annemasse ;
 Transports de l'Agglomération de Chauny, transports en commun de la ville de Chauny ;
 Territoire Art & Création, plate-forme de création artistique à Bois-Colombes ;
 Trouble de l'acquisition des coordinations ;
 Tasse à café ;
 Têtes à claques, un site humoristique québécois où on retrouve de courts clips d'une à trois minutes ;
 Le Touquet Athletic Club, un club de football au Touquet-Paris-Plage ;
 Tours Aviron Club, ce club a participé beaucoup de fois au championnat de France d'aviron ;
 Toxine Anti-immuno Cellulaire,une maladie fictive présente dans les jeux Trauma Center: Under the Knife sur Nintendo DS, et Trauma Center: Second Opinion sur Wii ;
 Traditional Anglican Communion, une organisation internationale anglicane indépendante de la Communion anglicane et de l'archevêque de Cantorbéry ;
 Train auto-couchettes, ancien service ferroviaire de la SNCF ;
 Traitement Anti Coagulant, traitement médicamenteux ayant pour objectif de réduire le processus de coagulation sanguine ;
 Turbine à combustion, autre nom pour Turbine à gaz ;
 Turbulette à Chat, un collectif artistique français indépendant ;
 Transport Air Centre, une ancienne compagnie aérienne régulière basée à Roanne.

Autres 
 Tac, une onomatopée (ex. tic-tac d'une horloge).
 , une commande Unix permettant d'afficher le contenu d'un fichier sur la sortie standard, ligne par ligne, en partant de la fin du fichier. Pour plus d'informations, voir la commande cat.
 Tac-O-Tac, un jeu de hasard et Tac O Tac, gagnant à vie, un jeu télévisé.

Homonymie